Un Blu-ray ripper est un logiciel servant à copier le contenu d'un disque Blu-ray vers un disque dur. Le terme est proche et construit sur la proximité avec CD ripper.

L'expression sous-entend (sans l'imposer) que la copie se fait en retirant la protection contre la copie qui est normalement présente sur un disque Blu-ray.

Logiciel multimédia